Joseph Thomas Anderson (né le  à Roseville dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
Il est repêché en 3e ronde, 73e au total, par les Devils du New Jersey au Repêchage d'entrée dans la LNH 2016. 
Il signe son contrat d'entrée avec les Devils le . Anderson fait ses débuts chez les pros en 2018-2019 avec les Devils de Binghamton.

Le , il est échangé au Maple Leafs de Toronto en échange d'Andreas Johnsson.

Vie privée 
Il est le frère aîné de Michael Anderson.

Statistiques 

| 2012-2013 || Hill-Murray School || USHS ||12 ||14 ||9 ||23 ||2 ||3 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
| 2013-2014 || Hill-Murray School || USHS ||25 ||21 ||29 ||50 ||16 ||3 ||4 ||2 ||6 ||2
|-
| 2014-2015 || United States National Team Development Program || USHL ||35 ||14 ||10 ||24 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || USNTDP || USHL ||25 ||10 ||10 ||20 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCHC ||39 ||12 ||25 ||37 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Bulldogs de Minnesota-Duluth || NCHC ||36 ||11 ||16 ||27 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH ||13 ||2 ||4 ||6 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH ||34 ||4 ||3 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Devils de Binghamton || LAH ||44 ||15 ||19 ||34 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH ||18 ||4 ||2 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH ||20 ||7 ||4 ||11 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Marlies de Toronto || LAH ||56 ||26 ||16 ||42 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

| 58 || 8 || 5 || 13 || 10 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2014 || align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans ||6 ||3 ||2 ||5 ||0 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||7 ||2 ||9 ||2 || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||0 ||2 ||2 ||0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||4 ||3 ||7 ||0 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

NCHC 
2016-2017 : nommé dans l'équipe des recrues.

Références 

Naissance en juin 1998
Naissance dans le comté de Ramsey (Minnesota)
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Minnesota-Duluth
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto